Pomorié (signifiant, dans les langues slaves, situé le long de la mer) peut désigner :
 Pomorié, ville située dans l'est de la Bulgarie ;
 Pomorié, commune située dans l'est de la Bulgarie.

Homonymie de toponyme